Název Josefov má více významů:
obec
 Josefov (okres Hodonín) – obec v okrese Hodonín
 Josefov (okres Sokolov) – obec v okrese Sokolov
část obce
 Josefov (Rožná) – část obce Rožná v okrese Žďár nad Sázavou
 Josefov (Praha) – městská čtvrť Prahy v městské části Praha 1
 Josefov (Jaroměř) – část města Jaroměř v okrese Náchod, původně vojenská pevnost
 Josefov (Brno) – historická čtvrť v brněnské městské části Brno-střed
osada
 Josefov (Křtinské údolí) v Josefovském údolí u Býčí skály

další významy

 Josefov – pevnost (evropsky významná lokalita)  – chráněné území zahrnuje systém podzemních chodeb pod pevností Josefov
 zemědělská usedlost v obci Luštěnice v okrese Mladá Boleslav

Externí odkazy